Ни́колов — болгарская и македонская фамилия; имеет женскую форму Николова. Известные носители:
 
 Николов, Алексей Львович (род. 1957) — российский журналист, генеральный директор телеканала RT.
 Николов, Андон (род. 1951) — болгарский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов Европы.
 Николов, Андрей (1878—1959) — болгарский скульптор.
 Николов, Атанас Триандафилов (в монашестве Даниил; род. 1972) — епископ Болгарская Православная Церковь, епископ Драговитийский, викарий епархии в США, Канаде и Австралии.
 Николов, Бобан (род. 1994) — македонский футболист.
 Николов, Борис (1929—2017) — болгарский боксёр.
 Николов, Елит (род. 1925) — болгарский культуролог, университетский преподаватель, журналист и общественный деятель.
 Николов, Йордан (1916—1942) — югославский македонский партизан.
 Николов, Крыстю Петров (в монашестве Иоанн; 1925—2005) — епископ Болгарской православной церкви, викарный епископ Драговитийский, игумен Рыльского монастыря.
 Николов, Лазар (1922—2005) — болгарский композитор и педагог.
 Николов, Маргарит (род. 1945) — болгарский кинорежиссёр.
 Николов, Минко (1929—1966) — болгарский литературный критик и историк.
 Николов, Момчил Петров (род. 1985) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Николов, Никола (1925—2007) — болгарский оперный певец.
 Николов, Николай (род. 1986) — болгарский волейболист.
 Николов, Огнян (род. 1949) — болгарский борец-вольник, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.
 Николов, Ока (род. 1974) — македонский футболист.
 
 
 Николов, Тане (также известен как Воевода Тане; 1873—1947) — болгарский военный деятель, революционер, военачальник повстанческих сил.
 

 Николова, Адриана (род. 1988) — болгарская шахматистка, гроссмейстер (2011) среди женщин. 
 Николова, Лолита (род. 1959) — болгарский и американский археолог, специалист по культурной антропологии и генеалогии.
 Николова, Стоянка (более известная как Елена Николаи, 1905—1993) — болгарская оперная певица.